Mužská dvouhra Australian Open 1984 probíhala v závěru listopadu a první polovině prosince 1984. Do singlové soutěže travnatého australského tenisového grandslamu, hraného v melbournském Kooyong Lawn Tennis Clubu, nastoupilo devadesát šest hráčů. Čtrnáct z nich se probojovalo z tříkolové kvalifikace včetně dvou tzv. šťastných poražených.

Australská jednička a světová jedenáctka Pat Cash byla penalizována pokutou dva tisíce amerických dolarů za urážky rozhodčích během turnaje.

Vítězem se stal 20letý čtvrtý hráč žebříčku Mats Wilander ze Švédska. Jako šampion z roku   1983 se po Rosewallovi, Vilasovi a Kriekovi stal čtvrtým hráčem v otevřené éře, jenž titul obhájil. V téměř tříhodinovém finále Wilander zdolal 26letou jihoafrickou světovou jednadvacítku Kevina Currena po čtyřsetovém průběhu 6–7, 6–4, 7–6 a 6–2. Vybojoval tak třetí kariérní grandslam a druhý na Australian Open. Švéd obdržel částku 100 000 amerických dolarů a poražený finalista pak 49 677 dolarů. Za jediný okamžik, kdy se cítil v utkání ohrožen, Wilander označil nepříznivý stav 3–5 na gemy ve třetí sadě. Curren však s novými míči set nedoservíroval a následně jej ztratil v tiebreaku. Švéd naopak prohospodařil vedení ve zkrácené hře úvodní sady trvající 52 minut, v níž vedl rozdílem míčů 4:0 a nakonec ji prohrál 5:7.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open
Tenis v roce 1984